BoOzy’ OS și Piatra de Cristal (sau Piatra de Cristal) este un scurtmetraj de animație francez din 2013, bazat pe seria de animație franceza BoOzy’ OS, scrisa, desinata, animata, montata și realizata de J.K. Arsyn, sub pseudonimul Ken Arsyn.

Filmul a iesit pe 14 aprilie 2013, cu ocazia Festivalului Internațional de film d'animație de la Annecy.

A fost prezentat cu ocazia evenimentului "+ de courts ! Online animation film contest by Annecy" prezentat de catre Dailymotion, Cartoon Network Studios și Annecy și a câștigat concursul. Titlul filmului face referire la premiul de la Annecy, numit și "piatra de Cristal de la Annecy".

Rezumat 

O vacă intergalactică îl invită pe BoOzy’ OS să participe la cel mai mare festival de film de animație din univers. Acesta se vede deja câștigător și pleacă în căutarea "Piatra de Cristal", ajutat de OSmic the Hedge’ OS.

Dar Mari’ OS este ferm decis sa recupereze comoara înaintea lui.

Distribuție 
 J.K. Arsyn în rolul lui BoOzy’ OS, Mari’ OS, OSmic the Hedgeh’ OS, SkoOlet’ OS, Rob’ OSmic și PoOlet’ OS.
 Georges Colazzo în rolul lui Victor Chai.

Coloana sonoră 

Synth of Rage a scris coloana sonoră, care se numește BoOzy’ OS și Piatra de Cristal’ OSt.

Lista de melodii

Note

Legături externe

Vezi și 
 2013 în film

Filme din 2013
Filme franțuzești
Filme de scurt metraj
Filme de animație franceze
Filme de animație